Яган — представник одного з індіанських народів в Південній Америці

 Яган Грач — бельгійський та вірменський футболіст
 Яган Іван — бельгійський футболіст

Яган — село, Малопургинський район, Удмуртія
 Яган — присілок, Частинський район, Пермський край

Див. також 
 Яган-Док'я
 Яганка